Куп Мађарске у фудбалу 1981/82. () је било 42. издање серије, на којој је екипа Ујпешт Доже тријумфовала по 4. пут.

Четвртфинале

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1982.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1982.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1982.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1982.

|}

Полуфинале 

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|31. март 1982.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|31. март 1982.
|-

|-
|}

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Архива 
 На РСССФ
 Званична страница 
 На soccerway.com

1982
Фудбал у 1982.
Фудбал у 1981.